Николай Николаевич Балин (18 декабря 1930 — 14 ноября 1998) — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, генеральный директор Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми — директор Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Биография 
Родился 18 декабря 1930 года в деревне Новое Вологодской области в семье служащих.

В 1954 году окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.

С 1954 по 1958 год служил на Тихоокеанском флоте. Уволен в запас по сокращению штатов.

С 1958 по 1963 год работал инженером-энергетиком в управлении целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Вологодского совнархоза.

С марта 1964 года по 1970 год работал главным энергетиком на Сыктывкарском ЛПК (СЛПК), заместителем директора по энергетике, главным инженером комбината.

В 1965—1966 годах находился в командировке в Швеции на стажировке и приёмке оборудования для СЛПК.

С мая 1970 года по 1981 год — директор, с 1981 по август 1988 года — генеральный директор СЛПК.

С 1973 года — член обкома КПСС. Делегат XXVII съезда КПСС.

За успешное освоение технологии выпуска печатных видов бумаги с использованием лиственной древесины в 1982 году удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, а в 1986 году звания Героя Социалистического Труда. Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.

В 1988—1994 годах — председатель Государственного комитета Коми по охране природы.

С 1994 по 1998 годы — заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Депутат Верховного Совета Коми АССР VIII—XI созывов. Избирался председателем Верховного Совета Коми АССР XI созыва.

Скоропостижно скончался 14 ноября 1998 года.

Награды 
 Государственная премии СССР (1982)
 Герой Социалистического труда (1986)
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции,
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1996)
 Золотая, серебряная и бронзовая медали ВДНХ СССР.
 Медали СССР и соцстран.

Память 
 22 июня 1999 года на здании заводоуправления Сыктывкарского ЛПК открыта мемориальная доска Николаю Николаевичу Балину.
 В 1999 году в Сыктывкаре был учреждён ежегодный открытый всероссийский турнир по мини-футболу памяти Николая Балина.
 С 1 сентября 2001 года учреждены две ежегодные стипендии имени Н. Н. Балина в размере 500 рублей каждая ежемесячно для студентов из малоимущих семей, обучающихся в Международном независимом эколого — политологическом университете.

Семья 
 Дочь — Балина Наталья Николаевна

Примечания

Источники 

 В памяти — история и судьбы: путеводитель по памятным местам Эжвинского района / МУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»; сост. Л. А. Квиндт, фот. Г. Е. Лисецкий. — Сыктывкар, 2005. — 24 с.: ил.
 В Сыктывкаре выпущен сборник, посвящённый первому гендиректору СЛПК Николаю Балину
 О Николае Балине: навсегда первый
 Елена Крымова Навсегда первый.// «Огни Вычегды», 17 декабря 2010 г., № 49 (4010), С.4.
  О Балине с любовью

Члены Коми обкома КПСС
Машиностроители
Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Персоналии:Сыктывкар
Председатели Верховного Совета Коми АССР
Делегаты XXVII съезда КПСС